Stazione di Kobuchi – stazione ferroviaria giapponese a Sagamihara
Stazione di Kobuchi – stazione ferroviaria giapponese a Kitaakita